Александровац може да се односи на:

 Александровац, градско насеље и седиште општине Александровац, Расински округ, Република Србија
 Општина Александровац, једна од општина у Србији
 Александровац (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Александровац (Врање), насеље града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Александровац (Жабари), насеље у општини Жабари, Браничевски округ, Република Србија
 Александровац (Неготин), насеље у општини Неготин, Борски округ, Република Србија
 Александровац (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска, БиХ
 Александровац (Велика), насеље у општини Велика, западна Славонија, Република Хрватска